Seebach kan syfta på:

Personer
 Holger Seebach, dansk fotbollsspelare
 Rasmus Seebach, dansk popartist
 Tommy Seebach, dansk schlagerartist

Geografi

Frankrike 

 Seebach, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Seebach, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Seebach, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 

Danska efternamn